Abbio ist der Name folgender Personen:

 Albion (Heerführer), Heerführer der Sachsen zur Zeit Karls des Großen
 Alessandro Abbio (* 1971), italienischer Basketballspieler